Марк I или Mark I може да се отнася за:

Военно дело 
 Марк I (танк) (1916), първият британски боен танк, използван в битката при Сома

Компютри 
 Colossus, един от първите в света компютри с електронни лампи (1944), използван за криптоанализ в Блечли Парк
 Марк I (1944), един от първите компютри, разработен от IBM
 Марк I (1949), един от първите компютри, разработен в Манчестърския университет
 Марк I (1951), един от първите компютри, разработен от Феранти въз основа на манчестърския Mark 1